«Unfinished Sympathy» — песня британской группы Massive Attack. Первоначально появилась в дебютном альбоме группы 1991 года Blue Lines. Вокальную партию исполняет Шара Нельсон. Песня является одной из первых в жанре трип-хоп. Также она стала одним из самых успешных синглов коллектива, достигнув 13-го места в хит-параде UK Singles Chart и 1-го в Dutch Top 40. Она была написана Грантом Маршаллом, Эндрю Ваулзом, Робертом Дель Найя, Джонатаном Шарпом и Шарой Нельсон.

Список композиций 
7" (WBRS 2)
 «Unfinished Sympathy» (Nellee Hooper 7" Mix) — 4:34
 «Unfinished Sympathy» — 5:12

12" (WBRT 2)
 «Unfinished Sympathy» (Paul Oakenfold Mix) — 5:18
 «Unfinished Sympathy» (Paul Oakenfold Instrumental Mix) — 5:18
 «Unfinished Sympathy» — 5:12
 «Unfinished Sympathy» (instrumental) — 4:08

CD (WBRX 2)
 «Unfinished Sympathy» (Paul Oakenfold Mix) — 5:18
 «Unfinished Sympathy» (Paul Oakenfold Instrumental Mix) — 5:18
 «Unfinished Sympathy» — 5:12
 «Unfinished Sympathy» (instrumental) — 4:08

12" remixes (WBRR 2)
 «Unfinished Sympathy» (Nellee Hooper 12" Mix) — 5:50
 «Unfinished Sympathy» (Nellee Hooper Instrumental Mix) — 5:34
 «Unfinished Sympathy» (original) — 5:12

Примечания

Ссылки 
 BBC Review of song
 Текст песни
 BBC site on Massive Attack including sample of the song
 Discogs tracklisting for UK CD5"
 MASSIVEATTACK.IE song info entry on Unfinished Sympathy

Massive Attack